Парижская Коммуна — посёлок в Зональном районе Алтайского края России. Входит в состав Буланихинского сельсовета.

История 
Названо в честь Парижской коммуны 1871 года, объявленной в первые советские годы символом коммунистического движения как пример первого в истории диктатуры пролетариата.

География 
Посёлок находится в юго-восточной части региона, в пределах Бийско-Чумышской возвышенности, на берегах реки Буланёнок и образованного ее пруда. 
 Климат
Климат умеренно континентальный. Средняя температура января: −18,2 °C, июля: +18,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков: 518 мм..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % от 154 чел.

Инфраструктура 
Социальные услуги жители получают в селе  Буланиха.

Транспорт 

Посёлок доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Выезд на автодорогу регионального значения «Буланиха – станция Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – река Обь» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-58).

Станция Буланиха находится в пешей доступности.

Примечания 

Населённые пункты Зонального района